Села:
 Переволочна — Львівська область, Золочівський район
 Переволочна — Чернігівська область, Прилуцький район

 Переволочна — колишнє село на півдні Кобеляцького району Полтавської області, яке існувало до 1964 року.